Une joute est un affrontement entre plusieurs concurrents, dans une spécialité donnée :
Une joute équestre est un tournoi  de chevalerie créé au Moyen Âge
Joute musicale
Joute nautique
Joute oratoire

Les Joutes du Téméraire est un festival  du jeu ayant lieu à Nancy et organisé par les élèves de l'ESSTIN
...